Gibbasilus är ett släkte av tvåvingar. Gibbasilus ingår i familjen rovflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rovflugor
Gibbasilus